Бригинцівська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район
 Бригинцівська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район